El término macrocefalia puede referirse:

en medicina, a una macrocefalia, una alteración en la cual la circunferencia de la cabeza es más grande que el promedio correspondiente a la edad y el sexo del bebé o del niño; en resumen, su hijo es cabezón,
en geopolítica, a una macrocefalia, la  concentración del poder político, económico y la administración en la ciudad capital.